USS Hart je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hart (DD-110)
 USS Hart (DD-594)

Hart